Pozuel del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozuel del Campo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Pozuel del Campo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar